BR 690 steht für:
 Baureihe 690, Gütertriebwagen für den Schienenverkehr

Br.690 steht für:
 Breguet Br.690, eine Serie französischer zweimotoriger zweisitziger Kampfflugzeug

BR0690